Дружба — назва кількох селищ в Україні та Росії.

Дружба — смт, Житомирська область, Коростенський район
 Дружба — смт, Тернопільська область, Тернопільський район
 Дружба — смт, Чернігівська область, Прилуцький район
 Дружба — селище, Донецька область, Бахмутський район
 Дружба — селище, Луганська область, Сєвєродонецький район
 Дружба — селище, Одеська область, Роздільнянський район
 Дружба — селище, Харківська область, Красноградський район

Дружба — селище, Кошехабльський район, Адигея

Колишні 
 Дружба — колишня назва селища Достик, Алакольський район, Алматинська область, Казахстан.

Див. також 
 Дружба (значення)